Costinha (Lucena) — distrito do município de Lucena, estado da Paraíba, Brasil
 Costinha (humorista)
 Costinha (futebolista)
 Costinha (ator português)

Desambiguações de epônimos
Desambiguações de topônimos